Carum villosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Henry Haselfoot Haines. Carum villosum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
villosum